Sabra steht für:

 eine historische Bezeichnung für in Palästina geborene Juden, siehe Tzabar
 Sabra (Likör), israelische Spirituosenmarke
 die Automobilmarke des ehemaligen israelischen Unternehmens Autocars Company
 Sabra (Kampfpanzer), eine modifizierte Version des Kampfpanzers M60
 Sabra (Schmetterling), eine Gattung von Schmetterlingen innerhalb der Familie der Sichelflügler
 Sabra (Beratungsstelle), Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit/Beratung bei Rassismus und Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen
 Sabra Dipping Company, ein US-amerikanisches Unternehmen

Sabra ist ein Toponym für:
 Sabra (Algerien), eine Stadt in Algerien (ehemals: „Turenne“)
 ein Stadtviertel von Beirut, in dem 1982 das Massaker von Sabra und Schatila stattfand
 Säbrå, schwedischer Ort in der Gemeinde Härnösand (Gemeinde)

Sabra ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelhamid I. Sabra (1924–2013), ägyptischer Wissenschaftshistoriker
 Georges Sabra (* 1947), christlich-syrischer Politiker

SABRA steht als Abkürzung für:
 South African Bureau of Racial Affairs, ein Organ der südafrikanischen Apartheidpolitik

Abkürzung